Mean Machine puede referirse a:

 Mean Machine: equipo de vela de Mónaco.
 Mean Machine (1981): álbum de estudio de la banda alemana Lucifer's Friend. 
 Mean Machine (1989): álbum de estudio de la banda alemana U.D.O.
 Mean Machine (jugando duro) (2001): comedia dramática inglesa.